Thomas Neukirchen ist der Name folgender Personen:

* Thomas Neukirchen (Germanist) (* 1961), deutscher Germanist
 Thomas Neukirchen (Politikwissenschaftler) (* 1968), deutscher Politikwissenschaftler